Ode — composição poética
Odes — álbum de Vangelis
Oxóssi — orixá da caça e da fartura, também chamado Odé
Open Dynamics Engine

Desambiguações de siglas